Depuis le premier Tour d'Italie (ou Giro) en 1909, il s'est déroulé  étapes, en incluant la dernière étape du Tour d'Italie 2021. Depuis 1931, le leader du classement général porte le maillot rose (Maglia rosa en italien).

Bien que le leader du classement après une étape reçoit un maillot rose, il n'est pas considéré comme son vainqueur final mais seulement comme son porteur. C'est seulement après la dernière étape, que le porteur du maillot est considéré comme le vainqueur du maillot et donc du Tour d'Italie. 

Dans cet article, le leader du classement général des tours avant 1931 sont également comptabilisés comme si un maillot rose leur avait été attribué. Même si  étapes ont été disputées,  maillots roses ont été attribués. En 1912, la classement était par équipes, donc aucun maillot rose n'a été attribué. Plusieurs fois, il y eut au moins deux leaders ex-aequo (en 1925, 1929, 1936, 1938, 1957 et 1973)

Records individuels 
Après la 21e étape du Tour d'Italie 2022
Légende :

Dans de précédents tours, parfois, une étape a été séparée en deux (ou trois) secteurs. Dans ce cas, seul le premier cycliste à la fin de la journée est comptabilisé. La colonne "Maillots rose" donne le nombre de jours auquel le cycliste portaient le maillot rose, la colonne "Giros gagnés" donne le nombre de maillot jaune remporté par le coureur. Les quatre colonnes suivantes indiquent le nombre de fois où le coureur a remporté le classement par points, le classement de la montagne et le classement des jeunes. Puis on retrouve les années au cours desquelles il a porté le maillot rose et les années en caractères gras indiquent une année où il a remporté le Giro.

Par exemple : Eddy Merckx a passé 77 jours en rose, a remporté cinq maillots roses (classement général), a remporté deux maillots mauves (classement par points), a remporté un maillot vert (classement de la montagne), et n'a jamais gagné le maillot blanc du meilleur jeune. Il a porté le maillot rose des Giri 1968, 1970, 1972, 1973, 1974 (qu'il a remportés) et 1969 (qu'il n'a pas remporté).

Lors du Tour d'Italie 2011, le vainqueur initial l'Espagnol Alberto Contador est disqualifié. La victoire au classement général revient à l'Italien Michele Scarponi.

Par pays 
Le maillot rose a été attribué à 28 pays différents depuis 1909. Dans ce tableau, la colonne « Maillots rose » indique le nombre total de maillot rose qui ont été donnés pour les coureurs de chaque pays.

Articles connexes 
 Statistiques du maillot de leader du Tour d'Espagne 
 Statistiques du classement général du Tour de France

Maillot